Le dural (ou duralumin ou encore duraluminium) est un alliage d'aluminium et de cuivre historiquement utilisé en aéronautique, en raison de sa résistance et de sa faible densité.
 Dural est le nom d'un personnage du jeu vidéo Virtua Fighter.
 Dural, localité en Nouvelle-Galles du Sud.

Homonymie